Il singolare del torneo di tennis New Orleans Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Anderson che ha battuto in finale Sam Warburg 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Amer Delić (quarti di finale)
 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Brian Dabul (secondo turno)

 Sam Warburg (finale)
 Nathan Healey (secondo turno)
 Alex Kuznetsov (primo turno)
 Dušan Vemić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Orleans Challenger 2007